Beatrice (Alabama)
Beatrice (Nebraska)

Desambiguações de antropônimos